Киевское высшее инженерное радиотехническое училище ПВО имени маршала авиации А. И. Покрышкина (КВИРТУ ПВО, 23 апреля 1953 — 17 августа 1999) — высшее военное учебное заведение профессионального образования подготовки офицеров Радиотехнических войск ВС СССР c 1953 года по 1992 год.

История 
Училище создано согласно Постановлению Совета Министров СССР № 027 от 01 февраля 1953 года. Директивами Министра обороны СССР от 03 февраля 1953 г. и Генерального штаба ВС СССР от 27 февраля 1953 г. формирование КВИРТУ ПВО было поручено штабу Киевского района противовоздушной обороны. Училище было размещено в г. Киеве, столице УССР, по почтовому адресу: улица Мельникова, дом № 81. 25 апреля 1953 г. оно было полностью сформировано, эта дата являлась ежегодным праздником ВВУЗа (высшего военного учебного заведения).

Учебный процесс начался 4 мая 1953 года на первом курсе, 1 октября — на втором курсе по программе четырёхгодичного обучения. В коллективе профессорско-преподавательского состава в это время, насчитывавшего 116 человек, работало 4 кандидата наук, 2 доцента и один профессор. До апреля 1957 года руководил ВВУЗом генерал-майор артиллерии И. Ф. Короленко. Функционировало два факультета: радиотехнический и радиолокационный, которые возглавляли генерал-майоры артиллерии Париков П. З. и Кравцов А. Е. . Первый выпуск военных инженеров по специальности инженер-радиотехник и инженер по радиолокации был осуществлён 1 октября 1956 года. Окончили училище с отличием 16 человек, а инженер-лейтенант Г. В. Лавинский был удостоен золотой медали. Выпускники ВВУЗ-а в основном направлялись для продолжения службы в Радиотехнические войска ПВО страны. С 1 сентября 1957 года училище перешло на учебную программу с пятилетним сроком обучения слушателей.

С апреля 1957 г. по ноябрь 1969 г. училищем руководил генерал-лейтенант артиллерии Т. И. Ростунов. В эти годы ВВУЗ стал одним из лучших высших учебных заведений МО СССР. Дополнительно были созданы заочный и иностранный факультеты, которые возглавили соответственно: генерал-майор артиллерии А. И. Архипов и инженер-полковник Г. И. Просихин. Иностранный факультет готовил военных инженеров для 13-ти стран мира. Радиотехнический факультет был переименован в факультет автоматизированных систем управления, который возглавил генерал-майор Грибакин, а потом к.т. н., доцент, инженер-полковник Г. Д. Хелидзе. Радиолокационный факультет стал называться факультетом радиолокационных систем, его руководителем стал опытный педагог, инженер-полковник А. М. Педак. В училище особое внимание уделяется научным исследованиям и совершенствованию учебного процесса. Создаются две научно-исследовательские лаборатории (НИЛ-1 и НИЛ-2), мощный вычислительный центр, устанавливается тесная связь с АН УССР и её институтами. Впервые в стране коллектив ВВУЗа широко использует в учебном процессе ЭВМ и программированный метод обучения. Первым в КВИРТУ ПВО доктором технических наук в 1966 году стал Е. Н. Вавилов.

С декабря 1969 г. по июль 1974 г. ВВУЗом руководил к.т. н., с.н.с., лауреат Ленинской премии, генерал-лейтенант ИТС М. И. Трофимчук. Существенно расширяется спектр подготовки специалистов. Создаётся факультет радиотехнических систем, который готовит военных инженеров для испытательных полигонов МО СССР и Системы предупреждения ракетного нападения (СПРН), начальник факультета инженер-полковник Н. В. Бойко. Сооружается первоклассный полевой учебно-исследовательский центр (ПУНИЦ) в районе села Лютеж Киевской области, который позволил существенно повысить как теоретическую, так и практическую подготовку выпускников по девяти специальностям. Коллектив училища впервые отмечается высшей наградой УССР — Почётной грамотой Президиума Верховного Совета УССР с золотой медалью, а также орденом ГДР «За заслуги перед народом и Отечеством» в золоте. Открывается музей КВИРТУ ПВО.
Профессионализм коллектива ВВУЗа постоянно растёт, к этому времени в нём уже работают: 12 докторов, 158 кандидатов наук, 18 профессоров, 142 доцента, два заслуженных деятеля науки УССР, три заслуженных изобретателя УССР, три заслуженных работника высшей школы УССР, четыре заслуженных рационализатора УССР и 18 отличных работников высшей школы СССР.

С июля 1974 г. по июнь 1979 г. училище возглавляет генерал-лейтенант А. В. Линник. ВВУЗ продолжает расширяться, открывается факультет радиотехнической разведки, начальник инженер-полковник В. А. Кокорин. Вводятся в эксплуатацию новые учебный корпус, общежитие для курсантов и столовая на три тысячи мест. Существенно усиливается военно-тактическая подготовка выпускников. Коллектив ВВУЗа награждается второй Почётной грамотой Президиума Верховного Совета УССР с золотой медалью. Из печати выходит исторический очерк «25 лет КВИРТУ ПВО». Большая группа сотрудников училища во главе с начальником награждается орденами и медалями СССР.

В 1978 году создаётся факультет № 4 (радиотехнической разведки).

С июня 1979 г. по июнь 1989 г. ВВУЗом руководит к.в.н., генерал-лейтенант Н. К. Поляков. Создаётся научный центр по внедрению в войска ПВО автоматизированных систем управления, начальник к.т. н., доцент, инженер-полковник В. А. Третьяков. Разрабатывается и внедряется в учебный процесс комплексная система обучения и воспитания слушателей и курсантов, автор — председатель методического Совета училища, начальник кафедры радиотехнических измерительно-информационных систем, к.т. н., доцент, инженер-полковник А. С. Кучеров. Училище становится одним из передовых ВВУЗов в стране, о котором часто пишет газета МО СССР «Красная Звезда». Поток желающих познакомиться с работой коллектива КВИРТУ ПВО, как из страны, так и из-за рубежа растёт.

18 июня 1985 года на первой странице газеты «Красная Звезда», центрального печатного органа МО СССР, появился большой очерк журналиста Ляпкало об интересной работе коллектива КВИРТУ. Подробная информация о ВУЗе, высоком профессионализме коллектива и эффективности его работы была напечатана впервые, а то, что она появилась на первой странице «Красной Звезды», косвенно подтверждало, что КВИРТУ ПВО является лучшим ВВУЗом страны. Коллектив с большой радостью встретил появление этого очерка, ведь почти тридцать лет коллектив КВИРТУ ПВО работал без права на славу, во славу Отчизне, будучи закрытой военной организацией. А в конце 1985 года международный орган ООН, ЮНЕСКО назвала КВИРТУ в двадцатке лучших ВУЗов мира. Такой чести советское высшее военно-учебное заведение удостаивалось впервые.

В 1986 г. училищу присваивается имя выдающегося воздушного аса Великой Отечественной войны, трижды Героя Советского Союза, маршала авиации А. И. Покрышкина. А за успехи в подготовке военных инженеров для армий СРВ (Социалистической Республики Вьетнам) и ПНР (Польской Народной Республики) коллектив ВВУЗа награждается вьетнамским орденом «За боевые заслуги» 2 степени и орденом Заслуг перед Польской Народной Республикой. Ежегодно учёными, сотрудниками, слушателями и курсантами училища разрабатывались и внедрялись в войсках и стенах ВВУЗа более тысячи рационализаторских предложений и около двухсот изобретений, издавались сотни научных статей, монографии и учебники.

С июня 1989 г. по июнь 1992 г. училище возглавлял генерал-майор П. В. Мехов. Это самые сложные годы как для страны, так и училища. Распался СССР, и КВИРТУ ПВО началось рушиться. ВВУЗ перешёл под юрисдикцию МО Украины. Количество готовящихся специалистов ежегодно начало уменьшаться. Хаос и неразбериха захлестнули коллектив. На основании приказа Министра обороны Украины № 057 с 01 сентября 1993 на базе КВИРТУ ПВО и Киевского высшего военного инженерного дважды Краснознаменного училища связи имени М. И. Калинина (КВВИДКУС) был создан Киевский военный институт управления и связи (КВИУС), который возглавил начальник училища связи к.п.н., полковник, ставший потом генерал-майором, Н. В. Гончар. В таком необычном симбиозе коллектив КВИРТУ проработал шесть лет. И согласно Постановлению Кабинета Министров Украины № 078 от 17 августа 1999 года ВВУЗ был ликвидирован. Все пять военных городков бывшего КВИРТУ ПВО были переданы различным министерствам и ведомствам Украины.

За 46 лет работы коллектив КВИРТУ подготовил 19876 военных радиоинженеров по девяти специальностям, из которых 387 выпускников удостоены золотых медалей, а 1349 человек окончили училище с отличием. Кроме того, коллектив воспитал 37 докторов и 652 кандидата наук, 46 профессоров и 412 доцента. Выполнил 216 научно-исследовательских работ, которые завершились тремя открытиями и 849 изобретениями, многие из которых были внедрены при разработке новой военной техники и вооружения, а некоторые изобретения самостоятельно запускались в серийное производство.

Командиры 
 генерал-лейтенант артиллерии Короленко И. Ф. (1953 — апрель 1957 г.)
 генерал-лейтенант артиллерии Ростунов Т. И. (c апреля 1957 г. по ноябрь 1969 г.)
 генерал-лейтенант-инженер Трофимчук М. И. (c декабря 1969 г. по июль 1974 г.)
 генерал-лейтенант Линник А. В. (С июля 1974 г. по июнь 1979 г.)
 генерал-лейтенант Поляков Н. К. (С июня 1979 г. по июнь 1989 г.)
 генерал-майор Мехов П. В. (С июня 1989 г. по июнь 1992 г.)

См. также 
 Вильнюсское высшее командное училище радиоэлектроники ПВО
 Красноярское высшее командное училище радиоэлектроники ПВО
 874 ЦПС(р) РТВ

Ссылки 
 Международная общественная ассоциация КВИРТУ ПВО 
 Неофициальный сайт выпускников КВИРТУ ПВО

Примечания 

Учебные заведения, основанные в 1953 году

Выпускники Киевского высшего инженерного радиотехнического училища ПВО
Персоналии:Киевское высшее инженерное радиотехническое училище ПВО
Высшие учебные заведения Киева